Villa Ugglebo kan avse:

 Villa Ugglebo, Djurgården
 Villa Ugglebo, Djursholm